FC Energie Cottbus (celým názvem: Fußballclub Energie Cottbus e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v braniborském městě Cottbus. Oficiální založení je datováno ke dni 31. ledna 1966, poté co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. Od sezóny 2018/19 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Stadion der Freundschaft s kapacitou 22 528 diváků.

Historie 
Historie Energie se začala psát v roce 1963, kdy byl fotbalový oddíl klubu SC Aktivist Brieske-Senftenberg přesunut do Chotěbuzi, kde v témže roce vzniklo nové sportovní sdružení SC Cottbus. Dne 31. ledna 1966 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z SC Cottbus a vytvořil tak BSG Energie Cottbus, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.

V roce 1997 dosáhl klub na finále DFB-Pokalu. Mezi své úspěchy řadí i sedmnáct sezón z devadesátých let a přelomu milénia, kdy hrál nepřetržitě dvě nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa. V letech 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 a 2015 vyhrál Landespokal spolkové země Braniborsko. Mezi největší úspěchy klubu z Lužice patří bezesporu postup do Bundesligy (v letech 2000 a 2006). Po dvou letech ve 3. lize sestoupila Energie v roce 2016 do 4. nejvyšší soutěže, poloprofesionální Regionalligy.

Historické názvy 
Zdroj: 

SC
 1963 – SC Cottbus (Sportclub Cottbus)
 1966 – zánik

Energie
 1966 – BSG Energie Cottbus (Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus)
 1990 – FC Energie Cottbus (Fußballclub Energie Cottbus e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Brandenburgischer Landespokal ( 8× )
 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98‡, 1999/00‡, 2014/15, 2016/17, 2017/18 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách

SC Cottbus (1963 – 1966) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: DDR-Liga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

FC Energie Cottbus (1966 – ) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1965–1971: DDR-Liga Nord
 1971–1973: DDR-Liga – sk. B
 1973–1974: DDR-Oberliga
 1974–1975: DDR-Liga – sk. D
 1975–1976: DDR-Oberliga
 1976–1981: DDR-Liga – sk. D
 1981–1982: DDR-Oberliga
 1982–1984: DDR-Liga – sk. B
 1984–1986: DDR-Liga – sk. A
 1986–1987: DDR-Oberliga
 1987–1988: DDR-Liga – sk. A
 1988–1991: DDR-Oberliga
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Mitte
 1994–1997: Fußball-Regionalliga Nordost
 1997–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2003: Fußball-Bundesliga
 2003–2006: 2. Fußball-Bundesliga
 2006–2009: Fußball-Bundesliga
 2009–2014: 2. Fußball-Bundesliga
 2014–2016: 3. Fußball-Liga
 2016–2018: Fußball-Regionalliga Nordost
 2018– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1966
Sport v Chotěbuzi